Sture peut faire référence à :
 Sture, un prénom masculin scandinave.
 Sture, nom de deux importantes familles de la Suède médiévale du  et du .
l', meurtre, commandité par Éric XIV de Suède, de plusieurs membres de la famille des Sture, en 1567. 
 le Sture, salle de cinéma de Stockholm, capitale de la Suède.
 le Sture-Teatern, ancienne salle de cinéma de Stockholm, inaugurée en 1915 et fermée en 2001. Le Sture-Teatern était, avant sa fermeture, avec le Zita le plus vieux cinéma de Stockholm encore en exploitation.